Бозтоган () — село в Коксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Жарлыозекского сельского округа. Код КАТО — 194855200.

Население 
В 1999 году население села составляло 842 человека (423 мужчины и 419 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 857 человек (437 мужчин и 420 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Коксуского района